Kongehl ist der Familienname von

Gerhard Kongehl, deutscher Datenschutzexperte
Michael Kongehl (1646–1710), deutscher Lyriker und Dramatiker